Ниже приведён список городов Индии с населением свыше 1 миллиона человек (данные приведены по состоянию на 2011 год). Список не отражает численность населения городских агломераций. Некоторые из перечисленных ниже городов входят в состав городских агломераций, образованных более крупными городами.

Список

Примечания 

Индия
Индия